Guerra árabe-israelí puede referirse a:
Cualquiera de las guerras entre árabes e israelíes

Guerra árabe-israelí de 1948
Guerra de los seis días
Guerra de Yom Kippur
Guerra del Líbano